

Нижній Стан — село, Киринський район, Забайкальський край
 Нижній Стан — село, Тунгокоченський район, Забайкальський край

Див. також 
 Верхній Стан